UCY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Union City, Tennessee (Stati Uniti)